Mark Robinson peut désigner :
 Mark Robinson (1722-1799), un militaire britannique ;
 Mark Robinson (1974-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Mark Robinson (1975-), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Mark Robinson (1984-), un joueur écossais de rugby à XV.